Radiace může označovat:
 Záření
 Ionizující záření
 Radioaktivita 
 Adaptivní radiace
 Evoluční radiace